Madame Legros ist der Titel von:
 Madame Legros (Drama), Drama von Heinrich Mann (1913),
 Madame Legros (Film), einer Verfilmung dieses Dramas
 sowie von zwei Hörspiel-Adaptionen des Dramas (Rundfunk der DDR 1963 und Süddeutscher Rundfunk 1966)